Piet de Wit ist der Name folgender Personen:

* Piet de Wit (Unternehmer) (1869–1947), niederländischer Textilunternehmer
 Piet de Wit (Radsportler) (* 1946), niederländischer Radsportler